Die Abkürzung HNK steht für:
 Hochneukirch
 Hrvatski Nogomentni Klub, z. B. HNK Rijeka, HNK Hajduk Split usw.
 Hrvatski nacionalni korpus (Croatian National Corpus)
 Kroatisches Nationaltheater (Hrvatsko Narodno Kazalište)
 Hydroxynorketamin, ein Metabolit von Ketamin

HNK